

Personaggi 
 Don Giovanni – celebre personaggio della letteratura e del teatro europei
 don Giovanni d'Austria (1547-1578) – vincitore di Lepanto, figlio naturale di Carlo V d'Asburgo
 don Giovanni d'Austria (1629-1679) – condottiero, figlio naturale di Filippo IV di Spagna
 Don Giovanni de' Medici – mecenate e militare, figlio naturale del Granduca Cosimo I de' Medici.

Letteratura 
 Don Giovanni – poema satirico di George Gordon Byron
 Don Giovanni – saggio di Søren Kierkegaard

Teatro 
 Don Giovanni o Il convitato di pietra (1665) – commedia di Molière
 Don Giovanni o l'amore per la geometria (1953) – commedia di Max Frisch
 Don Giovanni, o Il dissoluto assolto (2005) – di José Saramago

Musica 
 Don Giovanni (1787) – opera di Giuseppe Gazzaniga
 Don Giovanni (1787) – opera di Mozart su libretto di Lorenzo Da Ponte. 
 Don Giovanni (1888) – poema sinfonico di Richard Strauss
 Don Giovanni (1986) – album di Lucio Battisti
 Don Giovanni (2008) – brano in chiave elettronica di Gabry Ponte

Cinema e televisione 
 Don Giovanni (1916) – film diretto da Edoardo Bencivenga
 Don Giovanni (1942) – film diretto da Dino Falconi
 Don Giovanni (1955) – film diretto da Walter Kolm-Veltée
 Don Giovanni (1967) – film per la TV diretto da Vittorio Cottafavi
 Don Giovanni (1970) – film diretto da Carmelo Bene
 Don Giovanni (1977) – film per la TV diretto da Dave Heather
 Don Giovanni (1979) – film-opera diretto da Joseph Losey
 Don Giovanni (1987) – film per la TV diretto da Thomas Olofsson
 Don Giovanni (1987) – film per la TV diretto da Claus Viller
 Don Giovanni (1989) – film per la TV diretto da Carlo Battistoni
 Don Giovanni (1990) – film per la TV diretto da Peter Sellars
 Don Giovanni (1990) – film per la TV diretto da Brian Large
 Don Giovanni (1995) – film per la TV diretto da Derek Bailey
 Don Giovanni (1997) – film per la TV diretto da Manuela Crivelli
 Don Giovanni (1998) – cortometraggio diretto da Varo Venturi
 Don Giovanni (1998) – film pornografico diretto da Luca Damiano
 Don Giovanni (2000) – film per la TV diretto da Gary Halvorson
 Don Giovanni (2001) – film per la TV diretto da Brian Large
 Don Giovanni (2003) – film per la TV diretto da Vincent Bataillon
 Don Giovanni (2010) – film per la TV diretto da Peter Maniura